Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Pleasant, Utah (Stati Uniti)
Merck Sharp & Dohme, una delle più grandi società farmaceutiche al mondo con sede principale negli USA